Jason Parker (schaatser), Canadees langebaanschaatser (*13 mei 1975)
 Jason Parker (schutter), Amerikaans sportschutter (*27 juni 1974)